Futbolo klubas Hegelmann ali na kratko Hegelmann je litovski nogometni klub iz mesta Kaunas. Ustanovljen je bil 2009 in aktualno igra v 1. litovski nogometni ligi.

Uspehi
Pirma lyga (D2):
PODPRVAKI (1x): 2020

Antra lyga (D3):
PRVAKI (1x): 2018

Moštvo sezone 2023 
Podatki z dne 11. mareca 2023. (alyga.lt)

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" | 
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Znameniti igralci 
  Ignas Plūkas, (2021–)
  Mantas Fridrikas, (2019–)
  Ignas Dedura, (2019)

Viri in opombe

Zunanje povezave
 Oficial (LT)
 (Facebook)
 alyga.lt
 Soccerway
 Globalsportsarchive

Litovski nogometni klubi
Športna moštva, ustanovljena leta 2009
Šport v Kaunasu